

Штег — село в муніципалітеті Трізенберг

Штег-Готенн — громада в кантоні Вале